Сајга () критично је угрожена врста антилопе која данас насељава само територију Русије и Казахстана.

Опис 
Велики нагнут нос виси преко уста сајге, флексибилан је и спуштен тако да јој помаже да удише чист ваздух током прашњавих лета и топлог ваздуха током хладних зима. Њено крзно је ретко и цимет боје током лета, претварајући се у јако дебели бели слој длака током зиме. Сајга антилопа има дугачке, танке ноге, али је слична овци. Просечна тежина мужјака износи 30—50 килограма, док су женке у просеку тешке 21—40 килограма. Висока је 60—80 центиметара, с тим да је мужјак обично виши од женке, а дугачка 108—150 центиметара.

Систематика

Социјална структура 
Сајга живи у стаду од 30 до 40 животиња. Међутим, током миграционе сезоне десетине хиљада сајга ће заједно путовати, чинећи део једне од најспектакуларнијих миграција на свету. Животни век је 6 до 10 година.

Размножавање и исхрана 
Период гестације је 140—150 дана. Храни се углавном травом, лишајем и грмљем.

Популација 
Пад популације сајга антилопа је драматичан. Почетком деведесетих популација је бројала више од милион јединки, али се сада процењује на око 50.000 јединки. Монголска подврста (-{Saiga tatarica mongolica}-) посебно је угрожена, са процењеном популацијом од само 750 јединки.

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 CMS Saiga Memorandum of Understanding
 
 Ultimate Ungulate
 WWF species profile: Saiga antelope 
 

Антилопе
Фауна Азије